Golice peut désigner :

En Pologne
 Golice, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Golice, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Golice, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Golice, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

En Serbie
 Golice, un village sur le territoire de la ville de Novi Pazar.